Maputo è la capitale del Mozambico. Il nome può essere usato anche per riferirsi:

 alla Provincia di Maputo, che comprende il territorio circostante alla città omonima
 alla Baia di Maputo, su cui si affaccia la città omonima
 al fiume Maputo, che sfocia nella baia omonima